Smolarek (forma żeńska: Smolarek/Smolarkowa; liczba mnoga: Smolarkowie) – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku Polskę zamieszkiwało 4799 osób o tym nazwisku.

Znani Smolarkowie
 Dariusz Smolarek (ur. 1960) – polski ksiądz pallotyn, muzykolog
 Euzebiusz Smolarek (ur. 1981) – polski piłkarz, reprezentant Polski
 Joanna Smolarek (ur. 1965) – polska lekkoatletka-sprinterka
 Przemysław Leon Smolarek (1925-1991) – pierwszy dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku w latach 1960–1991
 Ryszard Smolarek (ur. 1952) – polski polityk, menedżer
 Waldemar Smolarek (1937-2010) – polski malarz
 Włodzimierz Smolarek (1957-2012) – polski piłkarz, reprezentant Polski 
 Zbigniew Smolarek (ur. 1946) – kontradmirał (właśc. generał brygady)
 Zenon Smolarek (ur. 1938) – oficer policji, były komendant główny policji

Zobacz też
Smolarek rdzawobrzuchy – ptak
Smolarek łuskowany – ptak

Polskie nazwiska